Трея (V век) — католическая святая, ирландская отшельница, память 3 августа.

Святая Трея (), дочь Кайртенна, короля Дал Арайде, ирландская отшельница, обратилась в христианство молитвами св. Патрика. Согласно легенде, изложенной в «Трёхчастном житии святого Патрика», Треа была благословена святым Патриком ещё во чреве своей матери Моган. Оставив мирскую жизнь, св. Трея окончала свои дни в затворничестве в Ард Треа, современное  (Ardtrea), графство Дерри, Ирландия.
Святой Патрик благословил покрывало на её голове, как он и предсказал. Тогда ангелы принесли покрывало с неба и возложили ей на голову так, что оно спускалось вниз, на глаза. И Патрик стал поднимать покрывало. «Почему же, — спросила Трея, — ему не остаться так, как его возложили?» — «Хорошо», — сказал Патрик. С тех пор в своей жизни она не видела уже ничего, кроме того, что видела через это покрывало. 
О почитании святой Треи, дочери Кайртенна 3 августа упоминают «Мартирология Таллахта», «Мартирология О’Гормана» и «Мартирология Донегола». «Мартирология О’Гормана» называет её «молчаливо-прекрасной» (): возможно, она не только носила на лице покрывало, но и дала обет молчания.

В приходе Ардтри существует часовня святой Треи и начальная школа святой Треи для детей из католических семей.

Ссылки 
 Catholic Online
 Тропарь, глас 3

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Святые Ирландии
Святые по алфавиту
Католические святые
Христианские святые V века